Mueang Trat (în ) este un district (Amphoe) din provincia Trat, Thailanda, cu o populație de 89.661 de locuitori și o suprafață de 938,611 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 14 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 97 de sate (muban).

Amphoe în provincia Trat